Eareckson ist der Name von

 einem Luftwaffenstützpunkt der US-Luftwaffe in Alaska; siehe Eareckson Air Station
 Joni Eareckson Tada (* 1949), US-amerikanische Autorin und Künstlerin

Siehe auch:
 Erickson